

Чешево — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Чешево — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства